Helminthoglypta sequoicola är en snäckart som först beskrevs av James Graham Cooper 1866.  Helminthoglypta sequoicola ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sequoicola